Reischmann ist der Name von:

 Reischmann (Wangen), Ortsteil von Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Reischmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Reischmann (* 1992), deutsche Triathletin
 Harry Reischmann (* 1977), deutscher Schlagzeuger
 Kathrin Reischmann (* 1996), deutsche Telemarkerin